Oehlenschläger ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Oehlenschläger (1779–1850), dänischer Nationaldichter der Romantik
 Hans-Jürgen Oehlenschläger (1943–2002), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Oehlenschlager Bluff, Kliff im Marie-Byrd-Land, Antarktika